Hrvatska:
 Tršće (Čabar), naselje u Primorsko-goranskoj županiji

BiH:

 Tršće (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj